Голф може да се отнася за:
 Голф, спорт
 Голф (префектура), префектура в Того
 Фолксваген Голф, модел немски автомобили